Шотландский Первый Дивизион 1898/1899 () — 9-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 20 августа 1898 года и закончился 2 января 1899 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1898/1899
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1898 году
Спорт в Шотландии в 1899 году